Elisabeth Brock-Sulzer (1903-1981), Zwitserse journaliste, onderwijzeres en vertaalster
 Brock (Nebraska)
 Brock (Texas)
 Brock (Ontario)
 Brock (Saskatchewan)
 Brock Island
 River Brock
 Brock (Lancashire)
 Brock (Ostbevern), een deelgemeente van Ostbevern, Westfalen
 Brock (Soltau), een deelgemeente van Soltau, Nedersaksen
 Brock (automerk), een Canadees automerk
 Brock (Pokémon)